Татьяна Васильевна Дроздова (1918—1980) — советский геохимик, доктор геолого-минералогических наук (1974), лауреат премии имени В. И. Вернадского (1964).

Биография 
Родилась в 1918 году в Москве в семье служащих.

Окончила биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1937—1943). В 1942 году в эвакуации, преподавала химию и биологию в средней школе в села Тургояк Челябинской области.

С 1943 по 1951 год работала в биохимической лаборатории ВНИИ хлебопекарной промышленности. С 1951 года в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР, с 1960 года старший научный сотрудник.
В 1957 году защитила кандидатскую, в 1974 году — докторскую диссертацию.

Тема научных исследований:
 изучение органического вещества остатков древних организмов в осадочных породах и также органического вещества современных морских осадках,
 изучение форм соединений металлов с ископаемым органическим веществом в углях и породах,
 образование высокополимерных соединений,
 миграция микроэлементов в породах и почвах.

Премии 
В 1966 году удостоена премии имени В. И. Вернадского АН СССР как соавтор монографии «Геохимия органического вещества» (премия учреждена в 1946 году Президиумом АН СССР и присуждалась 1 раз в 3 года за выдающиеся работы в области геохимии, биогеохимии, минералогии и кристаллографии).

Публикации 
 Дроздова Т. В. Манская С. М. и др. Связывание урана с гуминовыми кислотами и миланоидинами. Геохимия. № 4. 1956.
 Геохимия органического вещества [Текст] / С. М. Манская, Т. В. Дроздова ; [Вступ. статья акад. А. П. Виноградова] ; Акад. наук СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского. - Москва : Наука, 1964. - 315 с., 2 л. ил. : ил.; 22 см. 
 Manskaya, S.M. and Drozdova, T.V., 1968. Geochemistry of organic substances. Translation into English and ed. by L. Shapiro and I.A. Breger. Pergamon press. Oxford, New York. pp 345.  
 Дроздова Т. В. Манская С. М. и др. Значение природных органических соединений в концентрировании и миграции микроэлементов. Рига. 1059.
 Дроздова Т. В. Геохимия аминокислот. М. Наука. 1977. 199 с.

Источники 
 http://www.geokhi.ru/Documents/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B.pdf
 http://www.geokhi.ru/ANLPages/%D0%A2.%D0%92.%20%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0.aspx
Лауреаты премии имени В. И. Вернадского АН СССР